Wolfgang Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Fiedler (Architekt) (* 1930), deutscher Architekt
 Wolfgang Fiedler (Politiker) (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Wolfgang Fiedler (Radsportler) (* 1951), deutscher Radsportler
 Wolfgang Fiedler (Jazzmusiker) (* 1953), deutscher Jazzmusiker und Klavierpädagoge
 Wolfgang Fiedler (Biologe) (* 1966), deutscher Biologe